projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design)
 Computer Assisted Detection
 choroba niedokrwienna serca (ang. Coronary Artery Disease)
 dolar kanadyjski według nomenklatury ISO 4217
 Cad Bane – postać ze świata Gwiezdnych wojen